Kovačevo je lahko:
 Kovačevo Selo (Bosna in Hercegovina)
 Kovačevo (Srbija)